Diplosolen är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Canu 1918. Diplosolen ingår i familjen Diastoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Diplosolen